Velha Perspectiva sobre Paulo é a perspectiva tradicional reformada dos escritos do apóstolo Paulo, primordialmente herdada pelas formulações teológicas de João Calvino e Lutero, que teria atribuído uma ligação do catolicismo romano do século XVI ao  judaísmo do primeiro século.

Ligações internas
Nova Perspectiva
São Paulo (Apóstolo)

Teologia